Фёдор Андре́евич Крапи́вный (1916—2000) — майор советской армии, участник советско-японской войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Фёдор Крапивный родился 28 июля 1916 года в селе Замостье (ныне — Суджанский район Курской области). После окончания семи классов школы и школы фабрично-заводского ученичества работал бригадиром электрослесарей на одном из харьковских заводов, одновременно занимался в аэроклубе. В 1938 году Крапивный был призван на службу в Советскую Армию. В августе 1943 года он окончил Военную авиационную школу пилотов ВВС Тихоокеанского флота.

Участвовал в советско-японской войне, будучи командиром звена 37-го штурмового авиаполка 12-й штурмовой авиадивизии ВВС Тихоокеанского флота. Совершил ряд боевых вылетов на штурмовку скоплений войск противника, лично потопил 1 японский транспорт и ещё 1 — в составе группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм» младший лейтенант Фёдор Крапивный был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7146.

После окончания войны Крапивный продолжил службу в военно-морской авиации. В 1958 году в звании майора он был уволен в запас. Проживал в Николаеве, работал диспетчером на местном авиационном предприятии. Скончался 22 июля 2000 года, похоронен в .

Был также награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, рядом медалей.

Примечания

Литература 
 
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — : Воениздат, 1977.
 Золотые Звёзды тихоокеанцев. — Владивосток, 1982.
 Королёв В. Т. Герои Великого океана. — 2-е изд. — Владивосток, 1972.

Родившиеся в Суджанском районе
Участники советско-японской войны (СССР)